Ху́го Ю́ханссон (; ) — политик Аландских островов; премьер-министр правительства Аландов (1955—1967).

Биография 
Родился 28 марта 1900 года в Вордё, в Або-Бьёрнеборгской губернии, в Великом княжестве Финляндском.

С 1 января 1955 по 28 марта 1967 года был премьер-министром правительства Аландов.

Скончался 31 декабря 1983 года в Финстрёме.

Примечания 

Премьер-министры Аландских островов